Termin PTE-2 ima više značenja.

 Propanoil-KoA C-aciltransferaza, enzim
 Holoil-KoA hidrolaza, enzim